Il singolare del torneo di tennis WTA New Jersey 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Hana Mandlíková che ha battuto in finale Andrea Jaeger 6-7, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Tracy Austin (quarti di finale)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Assente
 Dianne Balestrat (quarti di finale)

 Hana Mandlíková (Campionessa)
 Virginia Ruzici (secondo turno)
 Virginia Wade (secondo turno)
 Kathy Jordan (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1980